Муниципальный аэропорт Клейтон (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в четырёх километрах к западу от центральной части города Клейтон (Алабама, США).



Операционная деятельность 
Муниципальный аэропорт Клейтон занимает площадь в 23 гектара, расположен на высоте 132 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 9/27 размерами 1527 х 24 метров с асфальтовым покрытием.

За период с 10 января 2006 года по 10 января 2007 года муниципальный аэропорт Клейтон обработал 1560 операций взлётов и посадок самолётов (в среднем 4 операции ежедневно), все рейсы в указанном периоды пришлись на авиацию общего назначения.

См. также 
 Список аэропортов штата Алабама

Примечания

Ссылки 
 Aerial image as of 21 January 1992 from USGS
 
 

Аэропорты Алабамы